Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров — ежегодное соревнование среди юниоров, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС). Проводится каждый год, начиная с 1982 года. К участию допускаются спортсмены не старше 21 года. В настоящее время (по состоянию на 2019 год) на чемпионатах мира разыгрывается 11 комплектов наград: в скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе, слаломе и комбинации среди мужчин и женщин, а также в смешанном командном первенстве. 

Наибольшее количество наград в истории чемпионатов мира среди юниоров на счету австрийцев, швейцарцев и итальянцев. Успешно также выступают представители Норвегии, Германии, США, Франции, Швеции. На счету горнолыжников всех этих стран уже более 20 золотых наград. На счету советских горнолыжников было 9 наград, включая три золотые. Россияне по состоянию на 2018 год завоевали 8 медалей (4 серебряные и 4 бронзовые).

Среди спортсменов наиболее успешными в истории чемпионатов мира среди юниоров являются австрийка Сабин Гинтер (1987—1989) и норвежец Хенрик Кристофферсен (2012—2015) — на счету каждого из них по 6 золотых и 2 серебряные награды. Шесть золотых и одну бронзовую награду завоевал в 2016—2018 годах швейцарец Марко Одерматт, включая пять золотых медалей из шести возможных на чемпионате 2018 года. По пять золотых наград завоевали будущие олимпийские чемпионы Мария Риш (2001—2004), Джулия Манкусо (2001—2004) и Бенджамин Райх (1996—1998).

Список чемпионатов

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионатов мира по горнолыжному спорту среди юниоров на сайте ФИС

Соревнования по горнолыжному спорту
Горнолыжный спорт